Jesús Gómez peut désigner :
 Jesús Gómez (1941-2017), cavalier mexicain ;
 Jesús Gómez (né en 1984), footballeur international vénézuélien ;
 Jesús Gómez (né en 1991), athlète espagnol, spécialiste du demi-fond ;
 Jesús Gómez (né en 2002), footballeur mexicain.